

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Oggau am Neusiedler See

Kanada 
 Oka – miejscowość

Rosja 
 Oka – rzeka, lewy dopływ Angary
 Oka – rzeka, dopływ Omu
 Oka – rzeka, prawy dopływ Wołgi

Inne 
 Oka – piosenka 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
 Oka – marka Łady
 Oka – fachowa nazwa dziur w serze żółtym
 Oka (Ohka) – japoński samolot-pocisk samobójczy